

Cinema e televisione
 The Audition – cortometraggio del 2000 diretto da Chad Lowe
 The Audition – cortometraggio del 2013 diretto da Michael Haussman
 The Audition – cortometraggio del 2013 diretto da Calvin Herrmann
 The Audition – film per la televisione del 2013 diretto da Lu Louis
 The Audition – cortometraggio del 2015 diretto da Martin Scorsese

Musica
 The Audition – gruppo musicale pop punk statunitense
 The Audition – album del 2003 di Janelle Monáe